Дэ́на Дэ́вис (; 4 октября 1978, Давенпорт, Айова, США) — американская актриса и певица. Наиболее известна ролью Честити Чёрч из телесериала «10 причин моей ненависти» (2009—2010), за которую была номинирована на премию «NAMIC Vision Awards» (2010).

Примечания

Ссылки 
 
Выпускники Университета Лойола Мэримаунт